Neuberg (Hessen, Njemačka)
Neuberg na Muorici, Štajerska, Austrija
Nova Gora (Gradišće, Austrija)